Демос може бити:

 Демос, назив за народ у смислу укупног становништва неке територије
 ДЕМОС (Црна Гора), скраћеница за Демократски савез (политичка странка у Црној Гори)
 ДЕМОС (Република Српска), скраћеница за Демократски савез (политичка странка у Републици Српској)
 Демос: 1993-1996, музички албум из 2005. године

Види још
 Демографија
 Демократија